HCO steht für:
 Harvard-College-Observatorium, ein astronomisches Observatorium der Harvard-Universität
 Hollister Co., ein Modeunternehmen von Abercrombie & Fitch
 Hydrogencarbonate, Salze der Kohlensäure

HCO